Bolinopsidae är en familj av kammaneter som beskrevs av Bigelow 1912. Enligt Catalogue of Life ingår Bolinopsidae i ordningen Lobata, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Lobatida, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Bolinopsidae finns 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Bolinopsidae